Villanueva de las Peras kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de las Peras (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villanueva de las Peras (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar